Serbyniwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Serbinowka/Сербиновка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Starokostjantyniw, siehe Serbyniwka (Starokostjantyniw)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Hrebinka, siehe Serbyniwka (Hrebinka)